«Венера и Адонис» ( — опера в трех действиях с прологом английского композитора Джона Блоу, написанная около 1683 года для представления в Лондоне или Виндзоре при дворе Карла II. Сюжет основан на античном мифе, который использовали Овидий в «Метаморфозах» и Шекспир в поэме «Венера и Адонис».

История создания 
По мнению некоторых исследователей, усматривающих в тексте «Венеры и Адониса» феминистские тенденции, автором либретто была Афра Бен. Позже Афра Бен работала с Блоу над пьесой «Счастливый случай». Однако, по мнению музыковеда Брюса Вуда, ссылающегося на изыскания Джемса Уинна, либретто написала  (в замужестве графиня Уинчилси).

«Венеру и Адониса» принято считать семи-оперой или маской, однако Музыкальный словарь Гроува называет это единственное, из созданных Блоу для сцены, произведение «первой настоящей английской оперой». На самой ранней из известных рукописных версий имеется подзаголовок: «Маска для развлечения короля».

Либретто было опубликовано в 1684 году, когда состоялось представление оперы в школе для девочек Джозиаса Приста в Челси, там же, пять лет спустя, состоялась премьера «Дидоны и Энея».

На долгое время опера была забыта, обнаружена в конце XIX века и опубликована в 1902 году.

Музыка 
В «Венере и Адонисе» вокальной музыке отведена главная роль. Создавая свою оперу, Блоу ориентировался на современные французские оперы, в большей степени — произведения Жана-Батиста Люлли. В «Венере и Адонисе» — французская увертюра, пролог с аллюзиями на жизнь королевского двора и много популярных танцев того времени. Опера Блоу стала образцом для Генри Перселла при сочинении «Дидоны и Энея» и в структуре, и в использовании хора.

Сюжет 
Традиционная версия мифа повествует о том, что Афродиту (Венеру у древних римлян) случайно ранит её сын Купидон своей стрелой. Первым человеком, которого встречает Венера, стал прекрасный молодой охотник Адонис, его и полюбила богиня. Венера следует всюду за возлюбленным и вместе с ним принимает участие в охоте. Она удерживает Адониса от поединка с опасными животными, однако, несмотря на все старания богини, он был смертельно ранен вепрем.

В «Венере и Адонисе» Блоу Венера призывает Адониса на охоту, несмотря на его протесты:

Адонис : Адонис не будет охотиться сегодня:
Я уже поймал самую благородную добычу.

Венера : Нет, мой пастушок, спеши, это легко:
Отсутствие разжигает новое желание,
Я не хочу, чтобы мой любовник пресытился.

В «Дидоне и Энее» Перселла (1688) также разрабатывается этот мотив (ситуация, обратная, представленной в мифе или в поэме Шекспира): Дидона отклоняет предложение Энея остаться с ней, побуждая его принять участие в охоте.

Партии

Содержание

Пролог 
Амур среди пастухов и пастушек поёт о своей власти и призывает влюблённых к непостоянству: только глупцы, некрасивые и старые проявляют верность в любви.

Акт 1 
Венера и Адонис, сидя на кушетке, обмениваются поцелуями и любовными клятвами. Появляются охотники, они зовут Адониса с собой: в лесу появился огромный кабан. Но Адонис не хочет оставлять Венеру. Однако богиня настаивает, чтобы возлюбленный присоединился к ним, поскольку «во время отсутствия пробуждаются новые желания».

Акт 2 
Появляются маленькие купидоны. Купидон просит советов у своей матери и даёт урок маленьким купидонам. Венера просит у Купидона совета: как сделать, чтобы Адонис был всегда верен ей. Её сын отвечает: «Мучай его побольше». Танец купидонов. Танец трёх Граций в честь Венеры.

Акт 3 
Адонис смертельно ранен кабаном на охоте. Венера оплакивает своего возлюбленного, Адонис умирает. Купидоны возносят Адониса на небеса.

Постановки 
 2012; Лилль, Оперный театр, Les Musiciens Du Paradis и la Maîtrise de Caen, дирижёр — Бертран Куилер, режиссёр — Луиз Моати. Селин Шин (Венера), Марк Мойон (Адонис); с исполнением перед началом спектакля «Оды святой Цецилии» Блоу (1684);
 28 ноября 2008; Бостон, Консерватория Новой Англии, Джордан Холл; Бостонский фестиваль старинной музыки. Boston Early Music Festival Chamber Ensemble; дирижёры —  и Стивен Стаббс; режиссёр — Гилберт Блайн. Аманда Форсайт (Венера), Джесс Блумберг (Адонис), Мирелла Лебель (Купидон);
 2005; Вена, . Дирижёр — Бернхард Клебель; режиссёр — Даниэль Ангермайр. Лусине Азарян (Венера), Даниэль Шмутцхард (Адонис), Макс Рибл / Джульет Халил (Купидон);
 2004; Варшава, Варшавский камерный оперный театр, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, дирижёр — Джержы Зак, режиссёр — Рышард Перыт. Мажанна Рудницка (Венера), Славомир Юрчак (Адонис), Ольга Пасечник (Купидон);
 2001; Торонто, Canadian Opera Company. Дирижёр — Ричард Бредшоу, режиссёр — Альфред Кирхнер. Сьюзен Мэри Пирсон (Венера), Тимоти Нобл (Марс), Алан Вудроу (Адонис).
 1998; Антверпен—Гент, Опера Фландрии, Il Fondamento, дирижёр — Рене Якобс, режиссёр — Стивен Лавлейс. Розмари Джошуа (Венера), Нэнси Арджента (Купидон), Даниэль Моббс (Адонис);
 1996; Гент—Антверпен, Опера Фландрии, Il Fondamento, дирижёр — Рене Якобс, режиссёр — Стивен Лавлейс. Дженис Холл, Дениэл Моббс, Сьюзен Маклин, Нэд Барч, Кэтлин Бретт (Brett), Сьюзен Бикли;
 23, 25 и 26 августа 1995 года; Инсбрук, Фестиваль старинной музыки, дирижёр — Рене Якобс, режиссёр — Стивен Лавлейс. Элизабет Гале (Венера), Пер Воллестад (Адонис), Паула Хоффман (Купидон);
 10 марта 1995 года; Пуасси; Théâtre de Poissy, Orchestre et Choeur de The Age of Enlightenment, дирижёр — Рене Якобс, Розмари Джошуа (Венера), Джеральд Финлей (Адонис), Констанс Баше (Купидон);
 15 октября 1990, Париж, Опера Комик. The London Baroque — дирижёр Чарльз Мэдлем. Нэнси Арджента, Стивен Варко, Оливия Блекборн;
 1986, Театр Кан — Театр Сержи-Понтуаз. Дирижёр — Джонатан Дарлингтон, режиссёр — Кристиан Gangneron

Записи

Примечания

Ссылки 
 
 

Оперы по алфавиту
Оперы на английском языке
Произведения 1683 года